Numele Gabriela Cristea se poate referi la:

Gabriela Cristea, prezentatoare de televiziune
Gabriela Cristea, deputată în Parlamentul României